Dana Penno – ex cestista tedesca
 Enno Penno – politico e diplomatico estone
 Gino Penno – tenore italiano
 Marco Giunio Penno – politico romano
 Rudolf Penno – politico estone